Gubert est un patronyme, en particulier d'origine catalane, qui peut faire référence à :

Étymologie 
Selon Jean Tosti, spécialiste de généalogie de Geneanet, Gubert serait une variante de Goubert et Gobert. Il cite Gubert comme étant un .

Selon Albert Dauzat, Gobert provient du nom d'origine germanique gud-berht qui signifie « dieu »-« brillant ». Marie-Thérèse Morlet, quant à elle, donne Gobert comme une forme contractée de Godebert, nom de personne d'origine germanique Gotaberht, de god qui signifie « dieu » et berht, « brillant, illustre ». Mais aucun des deux ne cite Gubert comme une variante de Goubert ou Gobert, car Gubert ne figure pas dans leurs dictionnaires.

Personnalités 
 Romain Gubert, un journaliste et essayiste français ;
 , (1944-) un homme politique, député et sénateur italien ;
 Johann Gaudenz Gubert Graf ou Johann Gaudenz von Salis-Seewis (1762-1834), un poète suisse ;
  (1964-), un homme politique et ministre portugais ; 
  (1906-1985), une chanteuse lyrique catalane ;
  (1929-), un chef d'entreprise et homme politique catalan ;
  (1928-1998), frère du précédent, un économiste et homme politique catalan ;

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français